Osoby o tym nazwisku:
 Walentina Brumberg – radziecka animatorka, reżyserka i scenarzystka filmów animowanych
 Zinaida Brumberg – radziecka animatorka, reżyserka i scenarzystka filmów animowanych

Inne:
 (4916) Brumberg – planetoida z grupy pasa głównego asteroid